Diversos tratados foram concluídos em Basileia:

 Tratado de Basileia (1499) - que reconhece de facto a independência da Suíça
 Tratado de Basileia (5 de abril de 1795) - entre o Reino da França e o Reino da Prússia
 Tratado de Basileia (22 de julho de 1795) - entre a Reino da França e o Reino de Espanha

Ver também 
 Paz de Basileia

Basileia